Johan Georg Ræder kan syfta på bland andra:

* Johan Georg Ræder (1751–1808), norsk militär
 Johan Georg Ræder (1814–1898), norsk militär
 Johan Georg Ræder (1857–1932), norsk militär